

Geografia

Austria 
 Göller – szczyt

Turcja 
 Göller – wieś

Osoby 
 Gottlieb Göller – niemiecki piłkarz

Zobacz też 
 Goller